Лихачов (в україномовних джерелах зустрічається також Ліхачов) — російське прізвище. Відомі носії:

 Лихачов Валерій Миколайович (1947) — радянський велогонщик, олімпійський чемпіон (1972)
 Лихачов Василь Іванович (1918—1940) — Герой Радянського Союзу (1940, посмертно)
 Лихачов Віктор Кирилович (1921—1982) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945)
 Лихачов Геннадій Михайлович (1946) — радянський футболіст. Відомий виступами за «Карпати» (Львів). Також грав за команди «Сокіл» (Саратов), «Металіст» (Харків), «Кристал» (Херсон). Майстер спорту СРСР
 Лихачов Дмитро Сергійович (1906—1999) — радянський і російський філолог та історик, академік АН СРСР
 Лихачов Іван Ілліч (1922—1987) — Герой Радянського Союзу (1944)
 Лихачов Петро Гаврилович (1758—1813) — генерал-майор російської імператорської армії, взятий у полон Наполеонівськими солдатами під час Бородінської битви
 Лихачов Петро Тимофійович (1906—1942) — Герой Радянського Союзу (1942, посмертно)
 Ліхачов Сергій Вадимович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лихачов Сергій Олександрович (1940—2016) — радянський і азербайджанський тенісист, потім тенісний тренер, заслужений майстер спорту СРСР.

 Лихачова Галина Олександрівна (1934—2015) — українська правознавець, громадсько-політична діячка.

Див. також 
 Лихачово
 Лигачова-Чернолуцька Наталія Львівна
Російські прізвища